

Bilješke 
NK Omladinac Petrijevci kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 
 Sportsko društvo GRAFIČAR Osijek 1926. – 1981., monografija NK Grafičar Osijek

1966-67
1966-67
Osijek